HEPH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 158 амінокислот, а молекулярна маса — 130 449.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт заліза, транспорт, транспорт міді, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, іонами металів, іоном заліза. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки